Тиа́на О́пиум Бе́нджамин (; 5 октября 1984, Энфилд, Лондон, Англия, Великобритания) — английская актриса.

Биография 
Тиана Опиум Бенджамин родилась 5 октября 1984 года в Энфилде (Лондон, Англия, Великобритания). Училась в театральной школе Анны Шер.

Тиана снимается в кино с 2004 года. Получила известность благодаря роли Анджелины Джонсон в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и Челси Фокс в мыльной опере «Жители Ист-Энда» (2006—2010).

Озвучила Анджелину Джонсон в игре «Harry Potter and the Order of the Phoenix».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки